Га́ббард () — англійське прізвище. Воно є варіантом прізвищ Гобарт,  та Губерт. Це прізвище походить від особових імен, таких як давньоверхньонімецькі Hugibert і Hubert, що складаються з частин hug («серце», «розум», «дух») та berht («яскравий», «відомий»). До ранніх форм прізвища належать Huberti (у 1066), Hubert (у 1199) Huberd і Hubert (у 1230), і Hoberd (у 1291).

 Гардінер Грін Габбард (; 1822—1897) — перший президент Національного географічного товариства.
 Джон Гоббард:
  (; 1914—1988) — американський кіно- та телеактор.
  (; 1931—1980) — британський фізик.
  (;  1979) — американська акторка і продюсер.
 Лафаєт Рональд Габбард (; 1911—1986) — американський письменник-фантаст.
 Лорел Габбард (;  1978) — новозеландська важкоатлетка, срібна призерка чемпіонату світу (2017).
 Люсьєн Габбард (; 1888—1971) — американський кінопродюсер, режисер та сценарист.
 Тулсі Габбард (;  1981) — американський політик, член Демократичної партії.
 Фредді Габбард (; 1938—2008) — американський джазовий сурмач.
 Чарлз Едвард Габбард (; 1900—1980) — британський ботанік.

Примітки